«Salvation» — сингл шведской поп-рок-группы Roxette с альбома «Have a Nice Day», выпущенный 22 ноября 1999 года. Это четвёртый и последний сингл с указанного альбома, был выпущен только в Европе.

Песня была выбрана в качестве главной темы к шведскому фильму «Dykaren», но саундтрек к картине так и не вышел. Песни «See Me» и «Crazy About You (Crash!Boom!Bang! version)» выли включены в этот сингл в качестве b-sides и более нигде не выходили.

Тираж шведского промосингла «Salvation» был выпущен тиражом 150 штук и поставлялся в пластиковой коробке с небольшой наклейкой на нём. Это сделали потому, что EMI Sweden должна была послать несколько промосинглов на радиостанции и они не могли ждать пока придёт задерживающийся тираж из Нидерландов.

Список композиций 
на примере издания CDM, Netherlands, Roxette Recordings, 8879200
 Salvation (single version) 4.04
 See Me 3.46
 Crazy About You (C.B.B. version) 4.04
 Stars (video) 3.55

Ссылки 
 Официальный сайт Roxette
 The Daily Roxette все самые свежие новости о Roxette
 Официальный сайт Пера Гессле
 Российский сайт поклонников Roxette

Источники информации

Литература 
 
 

Синглы Roxette
Roxette
Видеоклипы, снятые Антоном Корбейном